«Каждая секретная вещь» () — американский криминальная драма, снятая режиссёром Эми Джей Берг по  сценарию Николь Холофсенер, по мотивам одноименного романа Лауры Липпман. В фильме снимаются Дайан Лейн, Элизабет Бэнкс, Дакота Фэннинг, Даниэль Макдональд и Нейт Паркер.

Сюжет 
Действие фильма «Каждая секретная вещь» происходит в Соединенных Штатах Америки.  Две одиннадцатилетние девочки, Ронни Фуллер и Элис Мэннинг, возвращаясь домой с детского праздника, обнаруживают малыша без присмотра и забирают его. Ребёнка полиция находит уже мёртвым, а девочкам предъявляют обвинение в убийстве.

Семь лет спустя теперь уже восемнадцатилетние героини картины «Каждая секретная вещь» выходят из тюрьмы на свободу. И почти сразу после их освобождения пропадает еще один ребенок. Девушки вновь становятся главными подозреваемыми. Следствие по делу пропавшей девочки ведут два детектива Кевин Джонс и Нэнси Портер, которая работала и над делом пропавшей семь лет назад девочки. Вскоре становится очевидной связь между нынешним случаем и предыдущим похищением, включая сходство между Бриттани и предыдущей жертвой похищения. Портер и ее напарник допрашивают Элис и Ронни. Ронни уклончива и замкнута, в то время как Элис всячески пытается тонко намекнуть, что именно Ронни Фуллер несет ответственность за первое похищение и убийство ребенка и, вероятно, причастна к новому. 

Хелен Мэннинг (Мать Элис) — одна из главных героинь фильма. Её образ крайне неоднозначен. Хелен работает учительницей в начальной школе. Очевидно, что у нее с дочерью сложные отношения. На допросах Хелен Мэннинг ведет себя враждебно.

В ходе расследования детективы Портер и Донс выясняют, что в тюрьме Элис Мэннинг родила дочь. На последующих допросах Элис и Хелен Мэннинг оказывается, что в возрасте 15 лет Элис вступила в сексуальную связь с тюремным уборщиком по имени Родриго. Родриго был уволен, а ребенок отдан в приёмную семью. Именно мать заставила Элис отказаться от новорожденной дочери.  В тайне от Хелен, после освобождения из тюрьмы Элис встречается с Родриго и начинает поиски дочери. То, что мать и детективы ранее считали бесцельными прогулками Элис, на самом деле оказывается поисками ребенка. Увидев у Бриттани на спине родимое пятно в форме сердца, такое как по словам Хелен было у её дочери, Элисс помощью Родриго похищает девочку. После того, как детективы показывают свидетельства о рождении, доказывающие, что Бриттани не её дочь, Элис раскрывает местонахождение ребенка.

Ронни Фуллер совершает самоубийство, перерезав себе вены в ванне. 

Суд над Элис Мэннинг заканчивается тем, что все обвинения против неё были сняты, а Родриго арестован за похищение и изнасилование.

Актёрский состав 
 Дайан Лейн — Хелен Мэннинг
 Элизабет Бэнкс — детектив Нэнси Портер
 Дакота Фэннинг — Ронни Фуллер
 Ева Грейс Келлнер — Ронни Фуллер в детстве
 Даниэль Макдональд — Элис Мэннинг
 Бринн Норквист — Элис Мэннинг в детстве
 Нэйт Паркер  — детектив Кевин Джонс
 Common — Дэвлин Хатч
 Колин Доннелл — Пол Портер
 Билл Сейдж — Дейв Фуллер
 Тони Патано — Кларис
 Хулито Маккаллум — Родриго
 Клэр Фоули — Мэри Пейдж
 Лили Пилблад — Джинн
 Рене Элиз Голдсберри — Синтия Барнс
 Сара Соколович — Мэвин Литтл
 Джек Гор — Томми

Съёмки 
10 августа 2010 года Deadline Hollywood сообщил, что актриса Фрэнсис Макдорманд купила права на экранизацию криминального романа Лоры Липпман «Каждая секретная вещь» (англ. Every Secret Thing), и что она будет продюсировать фильм в партнерстве с  Энтони Брегманом. 31 июля 2012 года ведущий американский еженедельник Variety опубликовал новость, что Николь Холофсенер написала сценарий по роману Липпман, а Эми Джей Берг должна была стать режиссером будущего фильма. Непосредственно сами съемки начались в марте 2013 года в Нью-Йорке. Премьера состоялась на кинофестивале Трайбека в апреле 2014 года. Фильм вызвал изрядную шумиху и получил положительные отзывы. Особой похвалой была отмечена игра актеров, особенно Дианы Лейн. Трейлер, веб-сайт и постер появились 15 апреля 2015 года, датой выхода фильма на широкие экраны значилось 15 мая 2015 года. Фильм собрал 103 536 долларов в США и Канаде.

Критика 
На обзорном агрегаторе Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 32 % на основе 38 отзывов, со средним рейтингом 5,3 из 10. Критический консенсус сайта гласит: «„Каждая секретная вещь“ имеет безупречную родословную как на экране, так и вне его. Фильм — нечто большее, чем вялый, предсказуемый триллер». На Metacritic фильм имеет оценку 46 из 100, основанную на 15 отзывах.

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 2014 года
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Криминальные фильмы США
Фильмы по сценариям Николь Холофсенер
Экранизации романов США